Добровольські — польські і українські роди. За деякими даними прізвище Добровольський надавалось у Речі Посполитій і Російській імперії євреям, які визнавали християнську віру.
 Добровольський Андрій Омелянович (1996—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Добровольський Аркадій Вікторович — український археолог.
 Добровольський Аркадій Захарович — український письменник, сценарист.
 Добровольський Анатолій Володимирович (1910—1988) — український архітектор, член Академії мистецтв СРСР, лауреат Державної премії СРСР, головний архітектор Києва (1950–1955).
 Добровольський Андрій Михайлович (1950) — режисер, сценарист, актор.
 Добровольський Антоній Болеслав (1872—1954) — польський геофізик, метеоролог, мандрівник, дослідник Антарктики.
 Добровольський Борис Семенович (1889—1938) — український козак, революціонер, повстанець, соціал-демократ, есер, член партії боротьбистів і націоналіст.
 Добровольський Борис Якович — Георгіївський кавалер; поручик.
 Добровольський Василь Степанович (1787—1855) — російський художник, академік Імператорської Академії мистецтв.
 Добровольський Валентин Григорович — український кіноінженер.
 Добровольський Валентин Миколайович — український фізик.
 Добровольський Віктор Опанасович (1884—1963) — український радянський вчений в галузі загального машинобудування, ректор, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки РРФСР
 Добровольський Віктор Миколайович (1906—1984) — український актор театру і кіно.
 Добровольський Віталій Дмитрович — український художник.
 Добровольський Віталій Михайлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Добровольський Володимир Анатолійович (1918—2003) — російський радянський письменник, лауреат Сталінської премії третього ступеня.
 Добровольський Володимир Володимирович (1880—1956) — радянський вчений у галузі теорії механізмів, член-кореспондент Академії Наук СРСР.
 Добровольський Володимир Іванович (1838—1904) — окуліст.
 Добровольський Володимир Михайлович (1834—1877) — генерал-майор, герой російсько-турецької війни 1877—1878 років.
 Добровольський Володимир Миколайович (1856—1920) — краєзнавець, етнограф і фольклорист.
 Добровольський Владислав (1896—1969) — польський військовий (майор піхоти), спортсмен (легкоатлет і фехтувальник), спортивний функціонер.
 Добровольський Всеволод Всеволодович (1924—2010) — російський ґрунтознавець-географ і геохімік, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
 Добровольський В'ячеслав Олексійович — український математик.
 Добровольський Гаврило Антипович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Добровольський Георгій Тимофійович (1928—1971) — радянський космонавт, народився в Одесі.
 Добровольський Гліб Всеволодович (1915—2013) — ґрунтознавець, академік РАН, засновник і перший декан факультету ґрунтознавства МДУ.
 Добровольський Григорій Григорович — георгіївський кавалер; капітан.
 Добровольський Григорій Федорович — георгіївський кавалер; прапорщик.
 Добровольський Дмитро Вікторович (1971) — український футболіст.
 Добровольський Дмитро Олегович — український художник.
 Добровольський Євген Васильович — георгіївський кавалер; штабс-ротмістр.
 Добровольський Євген Станіславович (1995) — український футболіст.
 Добровольський Єрофій Володимирович (1903—1987) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант. Герой Радянського Союзу.
 Добровольський Іван Андрійович (1916—1996) — український учений, доктор біологічних наук, професор.
 Добровольський Іван Михайлович — георгіївський кавалер; поручик.
 Добровольський Ігнатій Антонович — георгіївський кавалер; полковник.
 Добровольський Ігор Володимирович (1992—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Добровольський Ігор Іванович (1967) — радянський і російський футболіст; тренер.
 Казимир Войцех Добровольський (1894—1987) — польський етнолог та соціолог
 Добровольський Карпо Григорович — георгіївський кавалер; підполковник.
 Добровольський Кирило Антонович — георгіївський кавалер; поручик.
 Добровольський Кирило Романович — георгіївський кавалер; капітан 1-го рангу.
 Добровольський Леонід Георгійович (1907—1979) — радянський військовик часів Другої світової війни.
 Добровольський Леонід Павлович — професор-історик, знавець історії Києва.
 Добровольський Микола Іванович — український журналіст, літератор, критик.
 Добровольський Микола Михайлович
 Добровольський Михайло Михайлович (1860—1914) — російський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Добровольський Михайло Родіонович (1904 -?) — Радянський військовий діяч, полковник.
 Добровольський Микола Олександрович (1854—1918) — російський державний діяч.
 Добровольський Микола Флоріанович (1837—1900) — російський художник.
 Добровольський Одо (1883—1917) — польський художник, аквареліст, літограф.
 Добровольський Олександр Борисович — український історик, публіцист, політичний діяч, ідеолог українського націоналізму.
 Добровольський Олександр Ольгертовіч (рід. 1958) — білоруський політичний діяч, народний депутат СРСР.
 Добровольський Олексій Олександрович (1938—2013) — радянський дисидент, засновник і організатор російських рідновірських націоналістичних груп.
 Добровольський Олексій Вікторович (1985) — білоруський футболіст.
 Добровольський Олексій Дмитрович (1907—1990) — радянський океанограф, доктор географічних наук, професор, почесний полярник.
 Добровольський Олексій Трохимович (1899—1923) — козак Чорноліського полку.
 Добровольський Олег Васильович (1914—1989) — радянський астроном.
 Добровольський Олег Сергійович — український футболіст.
 Добровольський Петро Михайлович (1871—1910) — український історик і краєзнавець.
 Добровольський Северин Цезаревич (1881—1945 або 1947) — генерал-майор, діяч Білого руху і еміграції.
 Добровольський Сергій Валерійович (1984—2014) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Добровольський Сергій Валерійович — капітан Національної гвардії Збройних сил України.
 Добровольський Сергій Костянтинович (1867—1930) — генерал-лейтенант, діяч Білого руху і еміграції.
 Добровольський Сергій Михайлович — заслужений раціоналізатор РРФСР.
 Добровольський Сергій Павлович (1910—1942) — український композитор.
 Добровольський Спиридон Петрович (1894—1977) — український письменник і драматург.
 Добровольський Станіслав Ришард (1907—1985) — польський поет, прозаїк, перекладач, культурний і громадський діяч.
 Добровольський Францішек (1830—1896) — польський громадський і політичний діяч, директор театру.
 Добровольський Юрій Йосипович (1977року народження — герой української нації.

Добровольський — селище, Суєтський район, Алтайський край
 Добровольський — селище, Петровський район, Тамбовська область

 Добровольський — кратер на зворотному боці Місяця
 «Космонавт Георгій Добровольський» — науково-дослідне судно академії наук СРСР
 Добровольський — астероїд, названий на честь радянського льотчика-космонавта Георгія Добровольського

Див. також 
 Добровольська

Примітки

Посилання